Marc:

 MARC () — группа форматов (MARC21, UNIMARC, RUSMAC и т. д.) машиночитаемой каталогизационной записи.
 Marc Rich & Co — прежнее название швейцарской трейдинговой компании Glencore International.

См. также 
  (значения)
  (значения) (кириллица)